Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Beršad'
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Vinnycja
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Hajsyn
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Tul'čyn
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Šarhorod
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Jampil' 
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Volinia nel Distretto di Lokači
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Volinia nel Distretto di Luc'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Apostolove
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Krynyčky
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Novomoskovs'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di P"jatychatky
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Synel'nykove
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Solone
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Sofiïvka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Tomakivka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Caryčanka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Oleksandrivka 
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Donec'k nella città di Gorlovka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Donec'k nella città di Donec'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Pokrovs'k nella Michajlivs'ka sil's'ka rada
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Pokrovs'k nella Novoekonomična selyščna rada
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Tel'manove
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Šachtars'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Jemil'čyne
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Korosten'
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Chorošiv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Ljubar
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Olevs'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Žytomyr
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Zaporižžja nel Distretto di Mychajlivka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Zaporižžja nel Distretto di Vil'njans'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Bohuslav
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Bila Cerkva
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Brovary
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Tetiïv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Volodarka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Oleksandrija
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Oleksandrivka 
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Dobrovelyčkivka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Novoukraïnka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Kreminna
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Novoajdar
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Pereval's'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Luhans'k nella Roven'kivs'ka mis'ka rada
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Stanycja Luhans'ka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Troïc'ke
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Leopoli
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Baštanka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Berezanka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Brats'ke
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Veselynove
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Vradiïvka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Jelanec'
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Kazanka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Nova Odesa
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Očakiv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Snihurivka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Mykolaïv 
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Anan'ïv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Berezivka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Biljaïvka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Ljubašivka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Sarata
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Velyka Bahačka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Hrebinka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Dykan'ka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Kobeljaky
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Mašivka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Zin'kiv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Rivne nel Distretto di Ostroh
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Rivne nel Distretto di Radyvyliv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Rivne nel Distretto di Rivne
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Buryn'
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Krasnopillja
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Lebedyn
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Ternopil' nel Distretto di Borščiv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Ternopil' nel Distretto di Lanivci
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Ternopil' nel Distretto di Pidhajci
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Valky
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Velykyj Burluk
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Dvorična
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Krasnokuts'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Lozova nella Artil'na sil's'ka rada
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Lozova nella Katerynivs'ka sil's'ka rada
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Pervomajs'kyj
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Charkiv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Čuhuïv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Ševčenkove nella Nyžn'oburluc'ka sil's'ka rada
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Ševčenkove nella Volos'ko-Balaklijs'ka sil's'ka rada
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Ševčenkove nella Ševčenkivs'ka seliščna rada
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Ivanivka 
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Novovoroncovka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Skadovs'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Verchnij Rohačyk
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Dunaïvci
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Izjaslav
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Slavuta
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Jarmolynci
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Čemerivci
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Drabiv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Kaniv
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Kam"janka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Lysjanka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Čornobaj
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Zvenyhorodka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Novhorod-Sivers'kyj
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Snovs'k
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Černivci nel Distretto di Hlyboka
 Mychajlivka – centro abitato ucraino dell'Oblast' di Černivci nel Distretto di Kel'menci